Le nom Bill Young peut faire référence à :
  (1914-1994), un joueur de football américain ;
 Bill Young (1916-2013), un joueur écossais de rugby à XV ;
  (1930-2013), un homme politique américain ;
  (né en 1947), un joueur canadien de hockey sur glace ;
 Bill Young (né en 1974), un joueur australien de rugby à XV.

Voir aussi